Schmidt este un nume de familie foarte răspândit în rândul germanilor și în arealul limbii germane.

 Adolf Schmidt (1865-1918), medic internist german
 Albert-Marie Schmidt (1901-1966), profesor universitar francez
 Alexander Schmidt (antrenor) (n. 1968), antrenor german de fotbal
 Alexander Schmidt (politician) (1879-1954), politician moldovean, primar de Chișinău 
 Alfred Schmidt (1931-2012), filozof german
 Andreas Schmidt (1912-1948), politician sas
 Brian P. Schmidt (n. 1967), astrofizician american
 Carol Schmidt, cunoscut și sub ortografia de Karl Schmidt, (1846-1928), primar al orașului Chișinău
 Carol Schmidt (general român), (1886-1962), general român de etnie germană
 Christian Schmidt (n. 1957), politician german
 Daniel Schmidt (n. 1992), fotbalist japonez
 Frithjof Schmidt (n. 1953), om politic german
 Hansi Schmidt (1942-2023), handbalist german din România
 Helmut Schmidt (1918-2015), om politic german
 Heide Schmidt (n. 1948), politiciană austriacă
 Ion Schmidt-Faur (1883-1934), sculptor ceh, românizat
 Irmin Schmidt (n. 1937), claviaturist și compozitor german
 Joseph Schmidt (1904-1942), tenor, actor și cantor român-evreu
 Karl Schmidt (fotbalist) (1932-iulie 2018), fotbalist german
 Karl Ferdinand Schmid (1750-1809), teoretician al dreptului și sistemului legislativ german
 Karl Schmidt-Rottluff (1884-197), pictor german
 Kendall Schmidt (n. 1990), actor american, cântăreț și compozitor
 Ladislau Schmidt (1930-1994), artist plastic și sculptor român
 Marlene Schmidt (n. 1937), actriță germană
 Michael Horst Schmidt (n. 1960), om de afaceri german din România
 Michael Schmidt-Salomon (n. 1967), filosof și scriitor german
 Olle Schmidt (n. 1949), om politic suedez
 Otto Schmidt (1891-1956), om de știință, matematician, astronom, academician, geofizician, politician și om de stat sovietic
 Petra Schmidt-Schaller (n. 1980), actriță germană

Vezi și 
 Schmid
 Schmied
 Schmitt
 Schmitz
 Smith (nume)
 Smits